Королёв Иван Николаевич (12 февраля  —  28 января ) — военачальник Великой Отечественной войны, член Военного Совета 47-й армии, генерал-майор (1942).

Биография до ВОВ 
Родился 12 февраля 1902 года в селе Сокольском Юрьевецкого уезда Костромской губернии (ныне Лухского района Ивановской области). Рано остался сиротой.

Окончив два класса церковно-приходской школы, в 10 лет нанялся в чайную купца Виноградова в селе Тезино (ныне район г. Вичуга), затем поступил на тезинскую фабрику Ивана Кокорева, где работал подносчиком пряжи и холстовщиком.

В РККА с 1919 года.

Участник Гражданской войны с 1919 по 1921 год. В 1921 году вернулся в Вичугу, работал на фабрике им. Ногина.

В 1922 году был в должности политрука взвода 22-й Иваново-Вознесенской продовольственной дружины. Окончил Иваново-Вознесенскую пехотную школу. В 1925 году стал командиром РККА, службу проходил в должности командир взвода, начальник химической службы полка, военкома учебно-танкового батальона. В 1937 году в составе интербригад воевал в Испании.

Великая Отечественная война 
С 26 сентября 1941 года - начальник политотдела 5-й воздушно-десантной бригады. На фронте с 15 октября 1941 года. Воевал на Западном фронте.

С 6 декабря 1942 года — генерал-майор.

С 29 апреля 1942 по 16 марта 1943 года - начальник политотдела 3-й армии.

С 19 июня 1943 года и до конца войны был членом Военного совета 47-й армии, с которой участвовал в сражении за Кавказ, освобождении Варшавы, взятии Берлина.

Послевоенная биография 
Служил в должности начальника политотдела Закавказского военного округа.

Скончался 28 января 1957 года в Киеве. Похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.

Награды 
 3 ордена Ленина,
 4 ордена Красного Знамени,
 орден Суворова II степени,
 орден Богдана Хмельницкого I степени,
 орден Отечественной войны I степени,
 медали, два ордена Польской Народной Республики.

Примечания 

Бойцы интербригад
Персоналии:Вичуга
Участники Гражданской войны в России (красные)
Воздушные десантники Великой Отечественной войны
Военачальники Великой Отечественной войны
Члены КПСС